Середня:

 Середня — деревня, Солецкий район, Новгородская область, Россия
 Середня — село на Украине, находится в Барановском районе Житомирской области.
 Середня — село в Калушском районе Ивано-Франковской области Украины.
 Середня — гора в массиве Горганы (Украинские Карпаты).